

Presentación previa 
Por ser un torneo nuevo no tiene defensores del título.

Wesley Koolhof y Matwé Middelkoop ganaron el título tras derrotar en la final Dino Marcan y Antonio Šančić.

Cabeza de serie 

  Wesley Koolhof /  Matwé Middelkoop (Campeones)
  Alessandro Motti /  Sean Thornley (Primera ronda)

  Patrick Grigoriu /  Costin Pavăl (Cuartos de final)
  Dino Marcan /  Antonio Šančić (Finalistas)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Turín 2015